Reale ist der Familienname folgender Personen:

 Egidio Reale (1888–1958), italienischer Diplomat
 Francesca Reale (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Giovanni Reale (1931–2014), italienischer Philosoph
 Mark Reale († 2012), US-amerikanischer Musiker
 Oronzo Reale (1902–1988), italienischer Politiker und Richter
 Paulino Reale Chirina (1924–2012), römisch-katholischer Bischof 
 Pietro Reale (* 1963), italienischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Reali